

Geografia 
 Svizzera
 Matt – ex comune ora frazione del comune di Glarona Sud (Canton Glarona)
 Matt – frazione di Schmiedrued, comune nel distretto di Kulm (Canton Argovia)

Onomastica
 Matt – ipocoristico di Matthew, forma inglese del nome proprio di persona Matteo

Persone 
 Michael Ah Matt (1942-1984) – cestista australiano
 Alfred Matt (1948) – sciatore austriaco
 Christian Matt (1966) – calciatore liechtensteinese
 Mario Matt (1979) – sciatore austriaco
 Andreas Matt (1982) – sciatore austriaco
 Michael Matt (1993) – sciatore austriaco

Personaggi immaginari 

 Matt Ishida – personaggio di Digimon Adventure
 Matt – personaggio di Death Note